Abu-Zayyan I (1303-1308), emir abdalwadita de Tremissèn (Tlemcen) 
 Abu-Zayyan II (1394-1399), emir abdalwadita de Tremissèn 
 Abu-Zayyan III (1540-1543), emir abdalwadita de Tremissèn